16-й Чемпионат Украины по футболу (официальное название — «Союз-Виктан — Чемпионат Украины по футболу» () в сезоне 2006/2007 среди команд высшей лиги начался 21 июля 2006 года в Киеве, матчем Динамо Киев — Черноморец Одесса 4:1.

Обзор 
Как и в предыдущих сезонах, в чемпионате участвовали 16 команд. По две команды представляли Киев, Донецк и Харьков, остальные города представлены одной командой. Чемпионат состоял из 30 туров, поделённых на два круга. Победителем первого круга стало киевское «Динамо», набравшее 42 очка. На четыре меньше было у донецкого «Шахтёра». Третье место занимал харьковский «Металлист» с 29 пунктами.

Также одновременно проходил и Чемпионат Украины по футболу среди дублирующих составов команд высшей лиги. Матчи между дублирующими составами проходили за день перед матчами основных составов.

Чемпионат закончился 17 июня 2007 года. Победитель — «Динамо» (Киев) с 74 очками. Второе место у «Шахтёра» (Донецк) с 63 очками. Третье место занял «Металлист» (Харьков) с 61 очком.

В ходе чемпионата решилось, кто будет участвовать в европейских кубках. «Динамо» (Киев) и «Шахтёр» (Донецк) будут участвовать в Лиге чемпионов УЕФА (с 3 предварительного раунда и 2 соответственно). А «Металлист» (Харьков) и «Днепр» (Днепропетровск) — в Кубке УЕФА. «Ильичёвец» (Мариуполь) и «Сталь» (Алчевск) переходят в первую лигу. В следующем чемпионате будут также участвовать победители Чемпионата среди первой лиги — «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) и «Закарпатье» (Ужгород).

Официальный титульный спонсор чемпионата: «Союз-Виктан». Спонсоры: Украинская Горно-Металлургическая Компания, пиво «Днипро». Партнёр трансляции: «Укртелеком». Информационный спонсор трансляции: газета «Команда».

Участники

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|

|
|
|
|
|
|
|
|

|}

Лидеры по туру

Лауреаты сезона

Лучший игрок

Лучший тренер

Лучший арбитр

Статистика игроков

Бомбардиры

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 
Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Арбитры

Статистика чемпионата

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 2006/2007 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 2006/2007 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 2006/2007 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2006/2007 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2006/2007 на wildstat.ru
 Сезон 2006/2007 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 2006/2007 на stat-football.com

2006/2007
Футбол на Украине в сезоне 2006/2007
Украина